Texelstroom (vaargeul), een vaargeul ten oosten van het Nederlandse waddeneiland Texel
 Texelstroom (schip, 2015), huidige vlaggenschip van Nederlandse Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO)
 Texelstroom (schip, 1966), een voormalig schip van de Nederlandse Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO)
 Hr. Ms. Texelstroom, een mijnenveger van de Nederlandse Koninklijke Marine